Le slovio, créé par le scientifique et linguiste Mark Hučko, est une langue construite basée sur un lexique slave. Elle a pour but de faciliter la communication avec et entre les pays de langues slaves (russe, polonais, tchèque, croate) et s'apprend très rapidement (grammaire simplifiée).
Le nom « slovio » vient du mot proto-slave « slovo » qui signifie « mot ».

Alphabet 

{| class="toccolours“ border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2 |    latin   
! colspan=2 | cyrillique
! phonétique
|-
|A||a||А||а||
|-
|B||b||Б||б||
|-
|C||c||Ц||ц||
|-
|Cx||cx||Ч||ч||
|-
|D||d||Д||д||
|-
|E||e||Е||е||
|-
|F||f||Ф||ф||
|-
|G||g||Г||г||
|-
|Gx||gx||ДЖ||дж||
|-
|H||h||Х||х|| ou 
|-
|I||i||И||и||
|-
|J||j||Й||й||
|-
|K||k||К||к||
|-
|L||l||Л||л||
|-
|M||m||М||м||
|-
|N||n||Н||н||
|-
|O||o||О||о||
|-
|P||p||П||п||
|-
|R||r||Р||р||
|-
|S||s||С||с||
|-
|Sx||sx||Ш||ш||
|-
|T||t||Т||т||
|-
|U||u||У||у||
|-
|V||v||В||в||
|-
|Z||z||З||з||
|-
|Zx||zx||Ж||ж||
|-
|}

Compléments optionnels :
{| class="toccolours“ border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2 |   latin   
! colspan=2 | cyrillique
! phonétique
|-
|Hq||hq|| || ||toujours 
|-
|Hx||hx|| || ||toujours 
|-
|X||x||Кс||кс||
|-
|Wx||wx||Щ||щ||
|-
|Q||q|| || ||Palatalisation de la consonne précédente
|-
|}

Exemples

Marc 16.1 - 8 
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici! Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées.

Alphabet latin 
Posle Sabat koncil, Maria Magdalena i Maria, Jakubvoi i Salomavoi mama, kupili pikantis, abi mozxili jeg namazat. I velm ranuo, om pervju den siemdenuf, posle sunce visxil, oni idili ko grobuf. I oni skazali drug druguf, "Kto bu ottiskit tot kamen pred vhod grobuf dla nams?". Pogledits, oni vidili zxe kamen bil ottiskilju - to bil velm velju kamen. Vstupits vo grobuf oni vidili mlodju muzx, siditsju na pravju storon, odevilju vo belju toga, i oni bili trevogilju. On onif skazal, " Ne bu trevogju. Vi iskate Jesus iz Nazaret, ktor bil ukrestilju. On visxil; on ne es tugde. Vidijte mesto gde jeg kladili. Idijte i skazajte jeg priverzxnikis i Peter zxe on bu idit pred vams vo Galileaf. Tamgde vi jeg bu naidit, takak on vams skazal." I oni izhodili i otbegili ot grob ibo oni bili hvatilju ot trepetenie i udiv, i oni skazali nisxto niktof, ibo oni boiali.

Alphabet cyrillique 
После Сабат концил, Мариа Магдалена и Мариа, Якубвои и Саломавои мама, купили пикантис, аби можили йег намазат. И велм рануо, ом первю ден сиемденуф, после сунце вишил, они сказали друг другуф, “Кто бу оттискит тот камен пред вход гробуф дла намс?”. Погледитс, они видили же камен бил оттискилю – то бил велм велю камен. Вступитс во гробуф они видили млодю муж, сидитсю на правю сторон, одевилю во белю тога, и они били тревогилю. Он ониф сказал, “ Не бу тревогю. Ви искате Йесус из Назарет, ктор бил укрестилю. Он вишил; он не ес тугде. Видийте место где йег кладили. Идийте и сказайте йег привержникис и Петер же он бу идит пред вамс во Галилеаф. Тамгде ви йег бу наидит, такак он вамс сказал.” И они изходили и отбегили от гроб ибо они били хватилю от трепетение и удив, и они сказали ништо никтоф, ибо они боиали.

Annexes

Liens externes 
 
 

Langue auxiliaire internationale
Inventaire de langues